Kashmir - regione dell'Asia contesa tra India, Pakistan e Cina
Lingua kashmiri - lingua dardica parlata nella regione del Kashmir
Agha Hashar Kashmiri - poeta e drammaturgo pakistano